

Patronyme 

 Auguste Sonthonnax, adjoint au maire d'Oyonnax, exécuté en représailles du défilé du 11 novembre 1943.

Toponyme 

 Sonthonnax-la-Montagne, commune de l'Ain.